Сидорівська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Сидорівська сільська рада — Львівська область, Жидачівський район
 Сидорівська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район
 Сидорівська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район